Safonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Tamara Stepanowna Safonowa (* 1946), sowjetische Wasserspringerin
 Walerija Safonowa (* 2004), kasachische Weit- und Dreispringerin